André Coquebert de Neuville (1907-1944), résistant français ;
 Claude Coquebert de Taizy (1758-1815), bibliographe et militaire français.

 Famille Coquebert de Monbret :
 Antoine-Jean Coquebert de Montbret (1753-1825), entomologiste français ;
 Charles Coquebert de Montbret (1755-1831), consul puis professeur de statistique français ;
 Antoine François Ernest Coquebert de Montbret (1780-1801), botaniste français, fils du précédent ;
 Antoine Romain Coquebert de Montbret (1767-1829), naturaliste français.

Notes et références